

Patronyme 

Clare Boothe Luce (1903-1987), journaliste, dramaturge, et femme politique américainen :
Ken Boothe (1948-), chanteur de reggae jamaïcain ;
Powers Boothe (1948-2017), acteur américain.

Toponyme 

Le lac Boothe (en ) est un lac américain du comté de Mariposa, en Californie.
Patronyme anglais